Mitterkaser bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Mitterkaser (Lattengebirge), eine Almhütte im Lattengebirge bei Bischofswiesen
 Mitterkaser (Watzmann), eine Almhütte am Watzmann bei Berchtesgaden
 Mitterkaser (Jenner), eine Alm und Berghütte am Jenner bei Berchtesgaden
 Mitterkaseralm (Sachrang), eine Alm im Ortsteil Sachrang von Aschau im Chiemgau

in Italien
 Mitterkaser, ein Wohnhaus in Katharinaberg